Штро может означать:
 Штро — крепкий австрийский ром.
 Штро, Йозеф (1913—1991) — австрийский футболист.
 Штро, Кейси (род. 1984) — американская актриса.

См. также 
 Скрипка Штроха